Открытый чемпионат Стамбула по теннису — 1-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Турцииа городе Стамбуле, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 27 апреля по 3 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Роджер Федерер (2-й в мире на тот момент). На правах фаворита швейцарский теннисист смог одержать победу, переиграв в финале третьего номера посева Пабло Куэваса. В основном турнире приняли участие четыре представителя России. Из них до второго раунда добрались Теймураз Габашвили и Андрей Рублёв, которые завершили свои выступления на этой стадии.

В парном турнире победу одержали Раду Албот и Душан Лайович. Для обоих спортсменов титул стал дебютным на основных соревнованиях ассоциации.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Пабло Куэваса со счётом 6-3 7-6(11).
 Федерер выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 85-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Куэвас сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Ильхан
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Я. Ниеминен
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д. Химено
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К. Илькель
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А. Недовесов
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= М. Кукушкин
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Джумхур
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А. Рублёв
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ю. Мельцер
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С. Дарси
| RD1-score14-1=2r
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Б. Кавчич
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Д. Шварцман
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Я. Ниеминен
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д. Химено
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= М. Кукушкин
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= С. Хиральдо
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= А. Рублёв
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ю. Мельцер
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Д. Шварцман
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Д. Химено
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= С. Хиральдо
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Д. Шварцман
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Д. Шварцман
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=5
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Раду Албот /  Душан Лайович''' обыграли  Роберта Линдстедта /  Юргена Мельцера со счётом 6-4, 7-6(2).
 Албот и Лайович выигрывают свой дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стамбула по теннису
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Кубок Стамбула по теннису 2015
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Турция
Теннис
Апрель 2015 года
Май 2015 года
2015